Джон Вокер — маршал авіації, Воєнна розвідка Великої Британії.
 Джон Вокер — гітарист, США.